Adrenaline es un canción de banda de nu metal Nine Lashes

Canciones de nu metal